Valperga – dinastia nobiliare del Piemonte
 Valperga – comune italiano del Piemonte
 Castello di Valperga – castello del Piemonte
 Valperga-Rivara – dinastia nobiliare del Piemonte
 Valperga – romanzo di Mary Shelley
 Guido II Valperga – vescovo italiano
 Guido San Martino Valperga – politico italiano